Župnija Sv. Andraž je lahko:

 Župnija Sv. Andraž nad Polzelo, Škofija Celje
 Župnija Sv. Andraž v Halozah - Zgornji Leskovec, Nadškofija Maribor
 Župnija Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Nadškofija Maribor